USS Ranger — кораблі ВМС США

 USS Ranger (1777) — 18-гарматний шлюп, збудований у 17 році. Захоплений британцями у 1780 році, перейменований на «HMS Halifax».
 USS Ranger (1814) — шхуна, придбана флотом США у 1814 році, продана у 1816 році.
 USS Ranger (Онтаріо) — 14-гарматний бриг, придбаний у 1814 році для дій на озері Онтаріо. Проданий у 1821 році
 USS Ranger (1876) — канонерський човен, збудований у 1876 році. Перейменований на «USS Rockport», пізніше на «USS Nantucket (IX-18)». Виключений зі складу флоту у 1940 році. Зданий на злам у 1958 році.
 USS Ranger (SP-237) — яхта, придбана у 1917 році і перетворена на патрульний корабель. Продана у 1919 році.
 USS Ranger (SP-369) — тральщик, на службі ВМС США протягом 1918-1919 років, після чого проданий попередньому власнику.
 USS Ranger (CC-5)(колишній USS Constitution)  — лінійний крейсер типу «Лексінгтон». Закладений у 1921 році. Будівництво скасоване у 1923 році.
 USS Ranger (CC-4) — лінійний крейсер типу «Лексінгтон». Закладений у 1921 році. Будівництво скасоване у 1923 році.
 USS Ranger (CV-4) — ударний авіаносець США періоду Другої світової війни. На службі протягом 1934-1947 років. Зданий на злам у 1975 році.
 USS Ranger (CV-61) — авіаносець типу «Форрестол». Збудований у 1957 році. Виведений в резерв у 1983 році. У 2017 році зданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни